Величковський — українське прізвище.

 Величковський Іван (бл. 1630 (1651) — 1701 (1726)) — український письменник, поет, священник.
 Величковський Василь (1903—1973) — новомученик Української греко-католицької церкви
 Величковський Паїсій (1722—1794) — православний старець, аскет, святий. Онук Івана Величковського.
 Величковський Теодор (1846—1932) — духовний настоятель, просвітитель, громадський діяч
 Величковський Юліян — семінаристом першим виголосив проповідь українською мовою в Успенській церкві Львова 14 жовтня 1836 року
 Величковський Борис Митрофанович (1947—2022) — радянський психолог, дослідник пізнавальних процесів, когнітивної сфери.

Примітки 

Українські прізвища